Астрит Айдаревич (; ) — албанский футболист, полузащитник. Выступал за молодёжную сборную Швеции и национальную сборную Албании.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Фалькенберг» из одноимённого городка. Отец Астрита, Агим Айдаревич, выступал за клуб в середине 1990-х годов. В сезоне-2006 был заявлен за первую команду «Фалькенберга» под номером «23». Дебютировал 18 мая 2006 года в матче Кубка Швеции против клуба «Энчёпинг», сделал дубль в этой игре. В лиге Суперэттан дебютировал 10 июля 2006 года в матче против «Сундсвалля», Айдаревич вышел на замену на 89-й минуте игры.

В декабре 2006 года был на просмотре в академии «Ливерпуля» и 11 января 2007 года перешёл в неё, сумма трансфера составила около 2—3 млн крон. 26 марта 2009 года «Ливерпуль» отдал Айдаревича в аренду клубу «Лестер Сити». Летом 2009 года подписал контракт с «Лестером» на сезон 2009/10. В сезоне 2009/10 не провёл за «Лестер» ни одного матча. С 25 марта до 1 июня 2010 года был в аренде в клубе «Херефорд Юнайтед», где лишь раз вышел на замену.

Летом 2010 года подписал контракт с клубом «Эребру». Дебютировал за «Эребру» 18 июля 2010 года в матче против «Эльфсборга», забил гол в этом матче.

12 ноября 2010 года разорвал контракт с «Эребру» и перешёл в «Норрчёпинг», контракт был рассчитан на 4 года с зарплатой 1 млн крон в год и 6 млн крон «подъёмных».

3 июля 2012 года перешёл в бельгийский клуб «Стандард», сумма трансфера составила около 14 млн крон. Не смог закрепиться в основном составе «Стандарда». 3 января 2014 года «Стандард» отдал Айдаревича в аренду английскому клубу «Чарльтон Атлетик». Сезон 2014/15 Айдаревич вновь начал в качестве запасного «Стандарда». 5 августа 2014 года дебютировал в еврокубках, выйдя на замену в ответом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба «Панатинаикос». Не играл с 26 августа до 27 декабря 2014 года из-за проблем со здоровьем.

19 февраля 2015 года «Стандард» отдал Айдаревича в аренду клубу «Хельсингборг». Астрит дебютировал за клуб Хенрика Ларссона 1 марта 2015 года в матче 1-го тура группового этапа Кубка Швеции против «Вестероса», в этой игре открыл счёт.

В сборных 
Выступал за юниорские и юношеские сборные всех возрастов. Первый сбор в составе юниорской (до 15 лет) сборной провёл 1—4 августа 2005 года. Первый матч за юниорскую сборную провёл 23 августа 2005 года, это был товарищеский матч со сверстниками из Финляндии. Через 2 дня, в ответном матче с Финляндией, забил свой первый гол за юниорскую сборную. В отборочном турнире к юношескому (до 17 лет) чемпионату Европы 2007 провёл все 6 матчей, забил гол с пенальти в ворота Польши. В отборочном турнире к юношескому (до 19 лет) чемпионату Европы 2009 также провёл все 6 матчей, в двух первых играх был капитаном команды.

24 мая 2011 года Томми Сёдерберг и Хокан Эриксон впервые вызвали Айдаревича в молодёжную (до 21 года) сборную Швеции на товарищеские матчи с Норвегией и Сербией. Матч с Норвегией 2 июня 2011 года стал для Айдаревича дебютным в молодёжной сборной, Астрит отыграл все 90 минут на позиции центрального полузащитника. В отборочном турнире к молодёжному (до 21 года) чемпионату Европы 2013 провёл 9 матчей (из 12), забил по голу в ворота Мальты (с пенальти) и Украины. Помимо 9 отборочных матчей провёл за молодёжную сборную 5 товарищеских игр.

Характеристика 
Рабочая нога Айдаревича — левая. Хокан Эриксон охарактеризовал Айдаревича как полузащитника, хорошо играющего в пас и обладающего хорошими атакующими качествами.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Акрополиса»

Футболисты Албании
Футболисты Швеции
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки олимпийской сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Фалькенберг»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Херефорд Юнайтед»
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Акрополис»